Мануел Бенавидес има више значења:

 Општина Мануел Бенавидес (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Мануел Бенавидес (Мануел Бенавидес, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику